Hermann Meyn ist der Name folgender Personen:

* Hermann Meyn (Politiker) (1907–1989), deutscher Landwirt und Politiker (SPD)
 Hermann Meyn (Journalist) (* 1934), deutscher Journalist